Натуральне число 1515
 1515 рік до нашої ери
 1515 рік нашої ери